Zarià (Estació Espacial Internacional), mòdul de l'Estació Espacial Internacional
 Toponímia:
 Zarià (Oktiabrski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zarià (Gai-Kodzor), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zarià (Rassvet), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zarià (Nezamaievski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zarià (Ventsi), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zarià (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Zarià (Batúrinskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zarià (Baixkíria), localitat de la República de Baixkíria, a Rússia
 Zarià (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Zarià (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia